

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Bagienna – część wsi Czernichów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Bagienna – część wsi Kamień w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów